

Persone 
 Ernst Klimt – pittore austriaco, fratello di Gustav Klimt
 Christiane Klimt – attrice tedesca
 Gustav Klimt – pittore austriaco

Altro 
 Klimt – film del 2006 diretto da Raúl Ruiz
 Klimt 1918 – gruppo musicale italiano
 16445 Klimt – asteroide della fascia principale